Le championnat de France de football 1961-1962 a vu la victoire du Stade de Reims pour la sixième fois de son histoire en vingt-quatre éditions. Fait exceptionnel, le titre de champion de France se joue à très peu : le Stade de Reims et le RC Paris finissent avec le même nombre de points et doivent être départagés par leur moyenne de buts. Le titre va alors aux Rémois, qui devancent les Parisiens pour 18 millièmes sur ce critère.

À la suite de ce cas de figure, il sera décidé de ne plus départager les équipes sur la base de la moyenne de buts, mais sur leur différence de buts : en effet, à différence de buts égale, Reims est devant Paris grâce à une meilleure défense. À partir de la saison suivante, les équipes à égalité seront départagées par leur différence de buts, puis en cas de nouvelle égalité, avantage à la meilleure attaque (critères qui auraient couronné le RC Paris).

Clubs participants

Résultats

Classement final 
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

 Les quatre premiers du classement de D2 obtiennent la montée en D1, à savoir le FC Grenoble, l'US Valenciennes-Anzin, le FC Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille.

Les champions de France

Buteurs 

 

1961-1962
Football 1961-1962
Football 1961-1962
Football en France en 1961
Football en France en 1962